Mikaela Shiffrin (Vail (Colorado), 13 maart 1995) is een Amerikaans alpineskiester. Shiffrin vertegenwoordigde haar vaderland op de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji en op de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang. Ze is de regerend olympisch kampioene op reuzenslalom en de regerend wereldkampioene op de slalom.

Carrière 
Shiffrin maakte haar wereldbekerdebuut op 11 maart 2011, twee dagen voor haar zestiende verjaardag, in Špindlerův Mlýn. Acht maanden later scoorde de Amerikaanse haar eerste wereldbekerpunten dankzij een achtste plaats op de slalom van Aspen. In december 2011 stond Shiffrin, op zestienjarige leeftijd, in Lienz voor de eerste maal op het podium van een wereldbekerwedstrijd. Op 20 december 2012 boekte de Amerikaanse in Åre haar eerste wereldbekerzege. Op de wereldkampioenschappen alpineskiën 2013 in Schladming veroverde Shiffrin, op 17-jarige leeftijd, de wereldtitel op de slalom, eerder was ze als zesde geëindigd op de reuzenslalom en als vijfde in de landenwedstrijd. Shiffrin won ook het eindklassement in de wereldbeker op de slalom. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji werd de Amerikaanse olympisch kampioene op de slalom, ze werd hiermee de jongste olympisch kampioene ooit op de slalom. Daarnaast eindigde ze als vijfde op de reuzenslalom. 

Op de Wereldkampioenschappen alpineskiën 2015 in Beaver Creek prolongeerde Shiffrin haar wereldtitel op de slalom. Op de reuzenslalom eindigde ze als achtste. In Sankt Moritz nam ze deel aan de wereldkampioenschappen alpineskiën 2017. Op dit toernooi werd ze voor derde keer op rij wereldkampioene op de slalom, daarnaast sleepte ze de zilveren medaille in de wacht op de reuzenslalom. In het seizoen 2016/2017 legde de Amerikaanse beslag op de eindzege in het algemene wereldbekerklassement. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang veroverde Shiffrin de gouden medaille op reuzenslalom en de zilveren medaille op de alpine combinatie, op de slalom eindigde ze op de vierde plaats. In het seizoen 2017/2018 prolongeerde ze de eindzege in het algemene wereldbekerklassement.

Op 2 december 2018 boekte de Amerikaanse in Lake Louise haar eerste wereldbekerzege op de Super G, hierdoor heeft ze nu wereldbekerzeges behaald op alle vijf de onderdelen van het alpineskiën. Op 22 december 2018 boekte Shiffrin in Courchevel haar 35e wereldbekerzege op de slalom, hiermee evenaarde ze het record van de Oostenrijkse Marlies Schild. Op 29 december 2018 werd ze alleenhoudster van het record, door de slalom in Semmering te winnen. Op de wereldkampioenschappen alpineskiën 2019 in Åre werd Shiffrin wereldkampioene op zowel de slalom, voor de vierde keer op rij, als de Super G. Daarnaast behaalde ze de bronzen medaille op de reuzenslalom. In Cortina d'Ampezzo nam de Amerikaanse deel aan de wereldkampioenschappen alpineskiën 2021. Op dit toernooi werd ze wereldkampioene op de alpine combinatie, daarnaast behaalde ze de zilveren medaille op de reuzenslalom en de bronzen medaille op zowel de Super G als de slalom.

Resultaten

Olympische Winterspelen

Wereldkampioenschappen

Wereldbeker 

Eindklasseringen

Wereldbekerzeges

Externe links 
 
  Profiel van Mikaela Shiffrin op de website van het Amerikaanse skiteam
 

Amerikaans alpineskiër
Amerikaans olympisch kampioen